SY, Sy eller sy kan syfta på:

 SY – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Seychellerna
 S/Y – beteckning för segelyacht
 .sy – Syriens toppdomän